MMA steht für:
 Mixed Martial Arts, eine eigenständige Art des Vollkontaktwettkampfes
 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
 Maldives Monetary Authority, Zentralbank der Malediven
 die Schweißtechnik Manual Metal Arc Welding (Lichtbogen-Handschweißen)
 das Mastitis-Metritis-Agalaktie Syndrom beim Schwein
 Melodisch Moll aufwärts, eine vor allem im Jazz verwendete Tonleiter
 Method of Moving Asymptotes, einen Algorithmus zur Strukturoptimierung
 Methylmalonazidurie, eine Stoffwechselerkrankung
 Metropolitan Museum of Art in New York
 MIDI Manufacturers Association, MIDI Standardisierungs-Organisation
 Militärmedizinische Akademie Bad Saarow in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
 Minimum - Maximum - Average
 spanisches Kfz-Kennzeichen für Ministerio del Medio Ambiente (Landwirtschafts- und Umweltministerium)
 MMA Club bzw. Mixed Munich Arts, einen Techno-Club in München
 Mobile Marketing Association, ein internationaler Industrieverband 
 Montreal, Maine and Atlantic Railway
 Monuments de la musique ancienne der französischen musikwissenschaftlichen Gesellschaft
 Multi Medien Agentur
 Multilingual Management Assistant, eine Berufsausbildung
 MultiMediaArt, ein Studiengang
 Multimission Maritime Aircraft, siehe Boeing P-8
 Musical MIDI Accompaniment, eine freie Begleitautomatik für MIDI-Instrumente
 Myanmar Airways International, eine Fluggesellschaft von Myanmar (ICAO-Code)

Chemikalien:
 Methacrylsäuremethylester, chemische Verbindung (CH2=C(CH3)-COOCH3)
 Monomethylamin, siehe Methylamin

MMA